Consul steht für:
 den Amtsinhaber des Consulats, des höchsten zivilen und militärischen Amtes der Ämterlaufbahn (cursus honorum) im Römischen Reich

 Consul (Alabama), einen Ort in den USA
 Consul (Saskatchewan), einen Ort in Kanada
 Consul Reef, Felsenriff vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel

 Claas Consul, eine Mähdrescher-Baureihe von Claas
 Consul, ein Schreibmaschinenmodell der 50er/60er Jahre des tschechoslowakischen Herstellers Závody Jana Švermy Brno
 Ford Consul, Modellbezeichnung der Automobilmarke Ford

 Consul (Gattung) , 1776, eine Gattung der Schmetterlinge, Tribus Anaeini, Subfamilie Charaxinae, Familie Edelfalter

 Der Consul, Roman von Christian von Ditfurth (2003)
 The Consul (Der Konsul), Oper von Gian Carlo Menotti (1950)

Siehe auch:
 Organisation Consul
 Konsul (Begriffsklärung)